На этой странице представлена дискография английской электронной группы The Future Sound of London.

Как  The Future Sound of London

Альбомы

Синглы и EP

Компиляции

Специальные издания 
 (1994) Promo 500  (Промодиск, не для продажи)
 (1997) ISDN Show (Промозапись живого подкаста)
 (2003) The Otherness (Бонусный 14-трековый альбом "The Isness & The Otherness")
 (2007) A Gigantic Globular Burst Of Anti-Static (Саундтрек к художественной выставке в музее Кинетического искусства, Лондон, 2006)
 (2008) FSOL Digital Mix (Бесплатный микс на CD для журнала "Freeze")

Ремиксы 
Коллектив известен большим количество ремиксов, на различных исполнителей, включая:
 (1991) Loleatta Holloway, Do That To Me (Set Me Free)
 (1992) Unity, Unity
 (1992) Inner City, Praise
 (1992) Nomad, Your Love Is Lifting Me
 (1992) Prefab Sprout, "If You Don't Love Me
 (1992) Stereo MCs, Connected
 (1993) Curve, Rising
 (1993) Bryan Ferry, I Put A Spell On You
 (1993) The Shamen, Re:iteration
 (1993) David Sylvian/Robert Fripp, Darshana
 (1994) Apollo 440, Liquid Cool
 (1994) Massive Attack, Sly
 (1995) Джон Андресон, Speed Deep
 (1996) Osamu Sato, Face-Savers On-line
 (2001) Robert Miles, Paths
 (2002) Deadly Avenger, Day One
 (2009) Oasis, Falling Down
 (2009) Neotropic, Home
 (2010) Paul Weller, Aim High/Pieces Of A Dream
 (2010) Pop Levi, Blue Honey

Под именами других исполнителей

Альбомы

Как Humanoid 
 (1989) Global
 (2003) Sessions 84-88
 (2007) Your Body Sub Atomic

Как Amorphous Androgynous 
 (1993) Tales of Ephidrina
 (2002) The Isness (как Amorphous Androgynous, кроме альбомов в С.Ш.А.)
 (2005) Alice in Ultraland
 (2008) The Peppermint Tree & the Seeds of Superconsciousness
 (2008) A Monstrous Psychedelic Bubble Exploding in Your Mind: Volume 1
 (2009) A Monstrous Psychedelic Bubble Exploding in Your Mind: Volume 2
 (2010) A Monstrous Psychedelic Bubble Exploding in Your Mind: Volume 3
 (2013) The Cartel Vol. 1
 (2013) The Cartel Vol. 2
 (2020) We Persuade Ourselves We Are Immortal (Amorphous Androgynous & Peter Hammill)

 Как Zeebox 
 (2007) Zeebox 1984—1987 Vol. 1 (2007) Zeebox 1984—1987 Vol. 2 (2009) Zeebox 1984—1987 Vol. 3 Под другими именами 
 (2003) Eurotechno (как Stakker)
 (2007) Hand-Made Devices (как Polemical)
 (2007) 4 Forests (как Part-Sub-Merged)
 (2007) The San Monta Tapes (как Heads Of Agreement)
 (2007) By Any Other Name (как FSOL, Mental Cube, Indo Tribe, Dope Module, Yage и Smart Systems)
 (2008) The Pulse EPs (как FSOL, Indo Tribe, Smart Systems, Yage и Mental Cube)
 (2008) The Woodlands of Old (как Yage)

 Синглы и EP 

 Как Humanoid 
 (1988) Stakker Humanoid (1989) Slam (1989) Tonight (совместно с  Sharon Benson)
 (1989) The Deep (1989) Crystals (1992) Stakker Humanoid '92 (2001) Stakker Humanoid 2001 (2007) Stakker Humanoid 2007 Как Mental Cube 
 (1990) Q (BZZXL 106033)
 (1991) So This Is Love (1991) Q (180 996)

 Как Amorphous Androgynous 
 (1993) Liquid Insects (2002) The Mello Hippo Disco Show (2003) Divinity (2005) The Witchfinder Под другими именами 
 (1990) A.S.T. (как Art Science Technology)
 (1990) I Can See for Miles ( как Yunie)
 (1991) You Took My Love (как Candese)
 (1991) The Tingler (как Smart Systems)
 (1991) The Pulse EP (как FSOL and Indo Tribe)
 (1991) Pulse 2 EP (как FSOL, Smart Systems and Indo Tribe)
 (1991) Principles of Motion EP (как Intelligent Communication)
 (1991) Pulse 3 EP (как Smart Systems, Indo Tribe and Yage)
 (1992) Fuzzy Logic EP (как Yage)
 (1992) Pulse Four EP (как Mental Cube, Smart Systems and Indo Tribe)
 (1992) People Livin' Today (как Semi-Real)
 (1992) Metropolis (как Metropolis)
 (2008) Tingler 2008 (как Smart Systems)
 (2009) Cloudscraper (как Six Oscillators in Remittance)
 (2013) EP (как Blackhill Transmitter)
 (2013) One (как EMS : Piano)
 (2013) Stillness (как Suburban Domestic)
 (2013) Salient Moons 1972 (как Sand Sound Folly)
 (2014) 2nd (как Blackhill Transmitter)
 (2014) An Open Window'' (как The Jazz Mags)

Примечания 

Future Sound Of London
Future Sound Of London
Future Sound Of London